Сергей Дмитриевич Романюк () — советский и украинский актёр театра и кино. Народный артист Украины (1998).

Биография 
Родился 21 июля 1953 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В 1961 году семья переехала в город Новоград-Волынский Житомирской области.

В 1973 году окончил студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко.

С 1972 года работал в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко.

Был ведущим передачи «Гиннесс Шок» на телеканале «Интер».

Умер 3 марта 2019 года в городе Ивано-Франковск на 66-м году жизни.

Фильмография 

 — — Время собирать камни
  — Гетманские клейноды — Валько Босаковский
  — Записки курносого Мефистофеля — Мефистофель
  — Роксолана — Терентий
 1995 — Партитура на могильном камне — врач-психиатр
 1995 — Осторожно! Красная ртуть! — Фёдор Федосеевич, полковник
 1995 — Казнённые рассветы — председатель колхоза
  — Приятель покойника — Иван
  — День рождения Буржуя — Нежный
  — Непокорённый — Владимир Викторович Соловьёв, полковник МГБ
  — На поле крови — Публий
 2001 — Молитва о гетмане Мазепе — Лелека, казак
  — Чёрная рада — Иван Шрам
 2002 — Тайна Чингисхана — Вилме
 2002 — Прощание с Каиром — Георгий Васильевич / Гога
 2002 — Кукла — Давыдов Игорь Иосифович, полковник ФСБ
  — Я всё решу сама — Александр Берг
 2003 — Мамай — старший брат
 2003 — Завтра будет завтра — Панченко, начальник охраны
 2003 — Дух земли (Украина) — Пётр Казаченко
  — Джокер — Владимир 2004 — А жизнь продолжается
  — Второй фронт — полковник МГБ
 2005 — Новый русский романс (телесериал) — Валерий Бубенцов
 2005 — Возвращение Мухтара-2 — Добряцов, майор
 2005 — Седьмое небо — дядя Володя
  — Ситуация 202 — заместитель министра
 2006 — Об этом лучше не знать
 2006 — Тайна «Святого Патрика» (Украина) — Алексей Дмитриевич Говорков, генерал
 2006 — Тайна Маэстро (Украина) — Григорий Орлов, граф
 2006 — Опер Крюк — Илья Григорьевич Щербаков, отставной КГБист
 2006 — Золотые парни-2 (Россия, Украина) — дядя Миша
 2006 — Дьявол из Орли. Ангел из Орли — Джереми Голдсмит
 2006 — Дурдом — Барсук
 2006 — Девять жизней Нестора Махно — пан Данилевский
 2006 — Всё включено — Назаров, следователь
 2006 — Волчица — Олег Иваныч Решко
 2006 — Бомж — Николай Фролов
 — — Антиснайпер (Украина) — Сергей Петрович Кадышев, генерал милиции
 2007 — Отряд — губернатор
 2007 — Глупая звезда (Украина) — Герман
 2007 — Возвращается муж из командировки (Украина) — Фомин, полковник
 2007 — Знак судьбы — Николай
 2007 — Городской пейзаж — Геннадий
 2007 — Все должны умереть — Логинов
 2007— — Смерть шпионам — Иван Арнольдович, полковник
 2008 — Хорошие парни — Антон Семёнович Марков, полковник милиции
 2008 — Тринадцать месяцев (Украина) — прокурор
 2008 — Сорокапятка (Украина) — генерал-лейтенант Смирнов
 2008 — Рука на счастье (Россия, Украина) — Николаич
 2008 — Неодинокие — папа Саши Куницына
 2008 — За все тебя благодарю-3 (Украина) — Пётр Пузырёв
 2008 — Женщина, не склонная к авантюрам (Украина) — Альберт Иванович
 2008 — Владыка Андрей — Андрей Шептицкий, митрополит
 2008 — Адреналин — Василий Федотович, генерал милиции
 2008 — Райские птицы — следователь
  — Притяжение — Иван Богданович
 2009 — Третьего не дано (Россия, Украина) — генерал-майор
 2009 — Территория красоты (Украина) — Андрей Андреевич Фокин
 2009 — При загадочных обстоятельствах — Сергей Фёдорович, генерал
 2009 — Правила угона (Россия, Украина) — Гуров-старший
 2009 — Похищение Богини (Россия, Украина) — отец Сергея Трошина
 2009 — Две стороны одной Анны — Аркадий Знаменский
 2009 — 1941 — Василий Семёнович
  — Брат за брата — Михалыч
 2010 — Завтра начинается вчера — Харламов
 2010 — Прощай, «Макаров»! (24-я серия «Горнолыжный курорт») — служащий проката
 2010 — 1942 — Василий Семёнович
  — Ярость (Украина, Россия) — Иван, лесник
 2011 — Последний кордон. Продолжение — беглый зэк
 2011 — Остров ненужных людей — Тихоныч
 2011 — Дело было на Кубани — Александр Богданович Вырва
  — Менты. Тайны большого города — полковник Николай Николаевич Деревянко («Динозавр»)
  — Иван Сила — Иван Фирцак в старости
 2013 — Ловушка — Фёдор Степаныч
 2013 — Сашка — Вилен
  — Синевир — Егор
  — По законам военного времени — Пётр Матвеевич Томенко, старший майор госбезопасности
  — Толока

Награды 
 1998 — Народный артист Украины;
 2008 — Фестиваль «Киношок»: приз за лучшую мужскую роль (фильм «Райские птицы»).

Примечания 

Персоналии:Киевский театр им. И. Франко